Борзо́в (Борзо́ва) — русская фамилия. Известные носители:

Борзов 
 
 
 Борзов, Андрей Александрович (род. 1949) — советский футболист.
 Борзов, Валерий Филиппович (род. 1949) — государственный и общественный деятель Украины, советский легкоатлет, спринтер.
 Борзов, Василий Яковлевич (1907 — ?) — 1-й секретарь Областного комитета ВКП(б) Черкесской автономной области, делегат XVIII съезда ВКП(б).
 
 Борзов, Иван Иванович (1915—1974) — маршал авиации, Герой Советского Союза.
 Борзов, Найк Владимирович (род. 1972) — российский певец и музыкант.
 Борзов, Николай Александрович (1896—1965) — советский военачальник, генерал-лейтенант войск связи.
 Борзов, Сергей Сергеевич (род. 1980) — украинский государственный служащий и политик.
 Борзов, Юрий Иванович (род. 1953) — советский и российский художник, архитектор, музыкант.



См. также 

 Борзовы — о дворянском роде
 Борзовая
 Борзовая Заимка